Sambach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Sambach (Castellbach), rechter Oberlauf des Castellbachs bis nahe Atzhausen, Markt Kleinlangheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Sambach (Reiche Ebrach), linker Zufluss der Reichen Ebrach bis vor Rambach, Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern

Ortsteile:
 Sambach (Mühlhausen), Ortsteil der Stadt Mühlhausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Sambach (Otterbach) Ortsteil der Ortsgemeinde Otterbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Sambach (Pommersfelden), Ortsteil der Gemeinde Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern

Sambach ist der Familienname folgender Person:
 Caspar Franz Sambach (1715–1795), schlesisch-österreichischer Maler

Siehe auch:
 Sambachgraben, linker Zufluss der Baunach im gemeindefreien Bundorfer Forst, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern